IMF est un sigle qui peut signifier :
 institut de microfinance ;
 Institut maçonnique de France ;
 Institut mennaisien de formation, un institut de formation permanente des enseignants et des personnels de l'éducation dans le Réseau Mennaisien, un réseau éducatif catholique d'enseignement sous contrat avec l'État, aux origines bretonnes, présent dans 25 pays, en lien avec la congrégation des Frères de Ploërmel fondée au  par le père Jean-Marie de La Mennais ;

en anglais
 Initial mass function (en français, fonction de masse initiale), qui donne la répartition des étoiles en fonction de leur masse au moment de leur formation ;
 International Monetary Fund (en français, Fonds monétaire international) ;
 Impossible Missions Force, une organisation gouvernementale américaine fictive de la série télévisée Mission impossible ;
 , le format des messages Internet (voir RFC 5322).